Ashley Cooper ha battuto in finale Malcolm Anderson 6–2 3–6 4–6 10–8 8–6.

Teste di serie
 Malcolm Anderson (finalista)
 Ashley Cooper (campione)
 Ham Richardson (quarto turno)
 Neale Fraser (semifinali)
 Barry MacKay (secondo turno)
 Alex Olmedo (quarti di finale)
 Kurt Nielsen (primo turno)
 Dick Savitt (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

U.S. National Championships 1958